A rózsa vére Zsigmond Dezső 1998-as filmdrámája
 A rózsa vére Zsigmond Dezső azonos című filmjének zenei albuma, melyet a Republic együttes készített
 A rózsa vére (eredeti címén Stephen King's Rose Red vagy röviden Rose Red) egy 2002-es amerikai televíziós minisorozat